Flora Indica steht für:
 Flora Indica (Burman), Werk von Nicolaas Laurens Burman aus dem Jahr 1768
 Flora Indica (Carey & Wallich), von 1820 bis 1824 durch  William Carey und Nathaniel Wallich herausgebenes Werk
 Flora Indica (Hooker & Thomson), Werk von Joseph Dalton Hooker und Thomas Thomson aus dem Jahr 1855
 Flora Indica (Roxburgh), Werk von William Roxburgh aus dem Jahr 1832